Ménage peut faire référence à :

Nom commun 
 Le ménage est un couple, et par extension un groupe de personnes vivant sous le même toit ;
 Le ménage est une sorte de tâche ménagère ;
 La femme de ménage est l'employée qui effectue ces tâches ménagères ;
 Le gâteau de ménage est un gâteau franc-comtois.

Expression 
 Un ménage dans le jargon journalistique peut aussi désigner un travail fait par une personnalité (journaliste, acteur, médecin) dans ou pour une autre entreprise que la sienne ou que son activité traditionnelle, pour "arrondir ses fins de mois".

Patronyme 

 Gilles Ménage (1613-1692), grammairien et écrivain français ;
 Gilles Ménage (1943-2017), haut fonctionnaire français ;
 Guy René Ménage (1932-), général de brigade français ;
 Pascal Ménage (né en 1960), neurologue et homme politique français ;
 François-Xavier Ménage (né en 1980), journaliste français.

Voir aussi 
 

Patronyme français